Појам Оринда може да се односи на:

Оринда (Калифорнија), град је у америчкој савезној држави Калифорнија
Оринда (Росалес), насеље је у Мексику у савезној држави Чивава у општини Росалес